Osoby o tym nazwisku:
 Claas Gutsche – niemiecki artysta, grafik, rzeźbiarz
 Halina Gutsche – polska ilustratorka
 Jerzy Gutsche – polski prawnik, wykładowca, dziennikarz, publicysta, pisarz i wojskowy
 Joseph Gutsche – niemiecki komunista, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Waldemar Gutsche – polski duchowny baptystyczny
 Torsten Gutsche – niemiecki kajakarz, olimpijczyk